
Разбитое сéрдце — метафора, означающая ситуацию, при которой человек травмирован любовным опытом (см. :en:Broken heart). Также может означать:

География 
 Разбитое Сердце — скала в Джети-Огузском ущелье Иссык-Кульской области.

Медицина 
 Синдром разбитого сердца — стрéссовая кардиомиопáтия, причиной которой является эмоциональное переживание.

Музыка 
 «Разбитое сердце» — работа группы The Babys.
 «Broken Heart» — песня Charlotte Perrelli.
 «Broken Heart» (appeal to Timbaland) — песня Валентина Стрыкало.

Постановки 
 «Разбитое сердце» — трагедия 1633 года Джона Форда.
 «Разбитые сердца» — пьеса 1875 года У. С. Гилберта.

Фильмы 
 «Разбитое сердце» — британский фильм 1994 года.
 «Разбитые сердца» — десятый эпизод второго сезона американского сериала «Родина».